Foios (Spanje), een gemeente in de provincie Valencia in Spanje
 Fóios (Portugal), een plaats in de gemeente Sabugal in het district Guarda in Portugal